Das ITF Women’s Circuit Chiasso Open 2014 war ein Damen-Tennisturnier in Chiasso. Das Sandplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2014 und fand vom 21. bis 27. April 2014 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Ergebnisse auf der Website der ITF

ITF Women’s Circuit 2014
Tennisturnier in Chiasso